

Théâtre 
Yvonne, princesse de Bourgogne (Iwona, księżniczka Burgunda) est une pièce de théâtre de Witold Gombrowicz, écrite en 1935, publiée en 1938 et créée en 1957 à Varsovie. Plusieurs opéras en ont été tirés.

Opéra 
 (« Yvonne, princesse de Bourgogne ») est un opéra composé en 1972 par Boris Blacher et créé en  à l', dans une mise en scène de Kurt Horres.

Yvonne, princesse de Bourgogne est un opéra de Philippe Boesmans créé en  à Paris, à l'opéra Garnier, dans une mise en scène de Luc Bondy.